{{DISPLAYTITLE:(16881) 1998 BH12}}

A (16881) 1998 BH12 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. január 23-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16501–17000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói